Hemichromis letourneuxi – słodkowodna ryba z rodziny pielęgnicowatych. Bywa hodowana w akwariach. Z wyglądu jest podobna do Hemichromis bimaculatus – czerwieniaka dwuplamego.

Występowanie 
Afryka Północna, dorzecze Nilu.

Opis 
Długość ok. 12 cm.

Warunki w akwarium

Zobacz też 
 słodkowodne ryby akwariowe

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Hemichromis
Ryby akwariowe
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1880 roku